Банов може бити:

 Банов (Нове Замки), насељено мјесто у округу Нове Замки, Њитрански крај, Словачка Република
 Банов (Ухерско Храдиште), насељено мјесто у округу Ухерско Храдиште, Злински крај, Чешка Република